Яковина — фамилия. Известные носители:

 Яковина, Николай Михайлович (род.1957) — советский и украинский политик. 
 Яковина, Тина (род. 1992) — словенская профессиональная баскетболистка.